Philomena kan verwijzen naar
 Filomena De heilige Philomena
 Philomena (boek) De Nederlandse vertaling van The Lost Child of Philomena Lee van Martin Sixsmith uit 2010
 Philomena (film) Een Engelse film van Stephan Frears uit 2013 naar het boek van Martin Sixsmith